Sem - personagem bíblico
 Sem (Ariège)
Microscópio eletrônico de varredura - ou scanning electron microscope
Ou ainda:
 Link patrocinado

Desambiguações de siglas